Agnès Blanchot, actrice française
 Gustave Blanchot (1883-1968), illustrateur français connu sous son nom de plume Gus Bofa
 Jacky Blanchot, acteur français
 Jane Blanchot (1884-1979), sculptrice et modiste française
 Léon-Alexandre Blanchot (dit Ivan Loewitz), sculpteur et illustrateur (1868-1947)
 Maurice Blanchot (1907-2003), romancier, critique littéraire et philosophe français
 René Blanchot, architecte français 
 Sylvain Blanchot (né en 1972), scénariste et un auteur français de roman policier

Blanchot de Verly
 François Blanchot de Verly (1735-1807), officier général et administrateur colonial français, gouverneur du Sénégal

Autres 
École Blanchot, établissement d'enseignement secondaire à Saint-Louis (Sénégal), nommé en hommage à François Blanchot de Verly
 Monsieur Blanchot, surnom donné au lièvre variable